Мыдрец — название населённых пунктов в Болгарии:

 Мыдрец — село в Кырджалийской области.
 Мыдрец — село в Старозагорской области.